Ли́га (, от  — связывать) — общественное или политическое объединение, союз государств, организаций или частных лиц:
 Ломбардская лига
 Лига арабских государств
 Лига народного образования
 Лига Наций
 Лига плюща
 
 Всемирная лига сексуальных реформ
 и другие.

Другое 
 Лига, Вилиам (1932—1992) — фиджийский легкоатлет.
Лига — единица длины.
 Лига — латышское женское имя.
 Лига — символ музыкальной нотации.
 Лига — прежнее название реки Дудергофки.
 Лига — река.
 Лига — посёлок, Атяшевский район, Мордовия, Россия.
 «Лига» («Ligа») — советский холодильник рижского завода «RVR».
 Лига — определённая  в определённых видах спорта.
 Ла Лига

Примечания